Sofia Arvidsson e Jill Craybas erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Open GDF Suez Région Limousin 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Magda Linette e Sandra Zaniewska che hanno battuto in finale Irena Pavlović e Stefanie Vögele 6–1, 5–7, [10–5].

Seeds 

  Maria João Koehler /  Valerija Savinych (quarti di finale)
  Marija Kondrat'eva /  Sophie Lefèvre (semifinali)

 Magda Linette /  Sandra Zaniewska (Campioni) 
 Marta Domachowska /  Alison Riske (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open GDF Suez Région Limousin 2012